Cet article présente la liste des épisodes de la première saison de Middle School Moguls, diffusée du  au  sur Nickelodeon.

Épisodes

Épisode 1 : Titre français inconnu ()

Épisode 2 : Titre français inconnu ()

Épisode 3 : Titre français inconnu ()

Épisode 4 : Titre français inconnu ()

Notes et références 

Middle School Moguls1
Middle School Moguls